EDOS steht für:
 Flugplatz Pennewitz, IATA-Code
 Extended DOS, ein frühes Disk Operating System (1972) von IBM

EDOS